Термин Праде́ль может означать:

Персоналии 
 Ипполит Прадель (1824—1913) — французский художник.
 Луи Прадель (1906—1976) — французский политик, мэр Лиона в 1957—1976 годах.
 Эжен де Прадель (1784—1857) — французский поэт-импровизатор.

Топонимы 
 Прадель-ан-Валь — коммуна во Франции, в департаменте Од.
 Прадель-Кабардес — коммуна во Франции, в департаменте Од.
 Прадель-де-ла-Тешета — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония.

 Площадь Луи Прадель — площадь в Лионе, расположенная недалеко от здания мэрии города.
 Отель де Виль — Луи Прадель — станция метро, находящаяся под площадью Луи Прадель в Лионе.